«Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия» — пятитомное издание источников по истории Древней Руси, выпущенное в 2009—2010 годах Русским фондом содействия образованию и науке. Дополнение к учебному пособию «Древняя Русь в свете зарубежных источников» (Москва, 1999, 2003, 2013).

Про издание 
С XIX века и до нашего времени были попытки издания сводов зарубежных источников по истории славян и Руси. Данная хрестоматия является попыткой максимально осветить историю Руси через посредство зарубежных источников. Хрестоматия состоит из пяти томов, подготовленных коллективом авторов, крупных специалистов в своей сфере.

Особой ценностью представляет опубликование тех материалов, которые не переводились на русский язык, или были расположены в труднодоступных академических изданиях. Впервые в хрестоматии они собраны воедино, имеют перевод и комментарии.

Хрестоматия предназначена для студентов исторических и филологических отделений вузов, для исследователей средневекового периода истории Восточной Европы, для всех интересующихся историей России.

Перечень томов 
 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. Том. I: Античные источники. Сост. А. В. Подосинов. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. — 352 с. ISBN 978-5-91244-004-5
 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. Том II: Византийские источники. Сост. М. В. Бибиков. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. — 384 с. ISBN 978-5-91244-008-3
 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. Том. III: Восточные источники. Сост. ч. I — Т. М. Калинина, И. Г. Коновалова; ч. II — В. Я. Петрухин. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. — 264 с. ISBN 978-5-91244-044-5
 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. Том IV: Западноевропейские источники. Сост., пер. и коммент. А. В. Назаренко. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. — 512 с. ISBN 978-5-91244-013-7
 Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. Вып. V: Древнескандинавские источники. Сост. частей VI, IX, X — Г. В. Глазырина; частей III, IV, V, VII, VIII, XI — Т. Н. Джаксон; частей I, II, XII — Е. А. Мельникова. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. — 384 с. ISBN 978-5-91244-005-2

Литература 
 Горский А. А. Этап большого пути (Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. В 5-ти т. М., 2009—2010)  // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2012. — № 1 (47). — С. 128—129.
 Румянцева М. Ф. Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия: учеб. пособие для высш. учеб. заведений. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009—2010. — 5 т.  // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия Исторические науки. — 2011. — № 12 (74). — С. 295—297.

См. также 
 Древнейшие государства Восточной Европы
 Древнейшие источники по истории Восточной Европы

Ссылки 
 Новости о пятитомнике // Известия / Архивная копия
 Пятитомник на странице Публикаций сотрудников Центра «Восточная Европа в античном и средневековом мире» 

Книжные серии
Издания исторических источников
Киевская Русь